Зберіга́ння — дія за значенням зберігати; технологічний процес.

 Зберігання інформації

 Зберігання даних — режим роботи запам'ятовуючого пристрою після запису даних, що забезпечує можливість їхнього подальшого зчитування у довільний момент часу.

 Зберігання запасів — одна з основних логістичних підсистем, яка відповідає за операції, які здійснюються на складах: приймання, вивантаження, сортування, збереження (складування), маркування, перепакування, унітізація, комплектація тощо.

Див. також 
 Архів
 Енергоспоживання
 Закони збереження
 Заощадження
 Запас
 Захист
 Процес
 Сейф
 Технологія
 Товарно-матеріальні запаси

Література, посилання 
 

 zakon.nau.ua Зберіга́ння Словник законодавчих термінів
 Логістика: практика управління

Технологічні процеси
Логістика
Обробка інформації